Gilgames, utónév.
Gilgames, sumer uralkodó Urukban

Hasonló címmel lásd még:
 Gilgames-eposz
 Gilgames halála
 Gilgames, Enkidu és az alvilág
 Gilgames és Humbaba
 Gilgames levele
 Gilgames és Agga
 Gilgames és az égi bika
 hettita Gilgames-eposz